Fedtegreven har flere betydninger:
 Fedtegreven – Skurken i TV-serien Duksedrengen
 Fedtegreven – Rapper Fra Aalborg bedre kendt som Kazpa G
 Fedtegrever (mad) – pålæg eller ingrediens

Referencer